

Patronyme 

 Charles Peale Polk (1767-1822), un peintre américain ;
 George Polk (1913-1948), un journaliste américain ;
 James Knox Polk (1795–1849), le onzième président des États-Unis ;
 Leonidas Polk (1806-1864), un militaire américain ;
 Oscar Polk (1899-1949), un acteur américain ;
 Sarah Polk (1803-1891), l'épouse du président des États-Unis James Knox Polk ;
 Tori Polk (née en 1983), une athlète américaine.

Toponyme 

 Polk, une station aérienne de la ligne rose du métro de Chicago.
 
 
 Polk, un village du comté d'Ashland, dans l'Ohio.
 Polk, un borough du comté de Venango, en Pennsylvanie.

Cinéma 
 Polk, un film grec réalisé par Nikos Nikolopoulos et Vladimiros Nikolouzos en 2014

Autre 
 Société Polk, une entreprise américaine qui fournit des informations et des solutions markéting pour le monde automobile et ses industries.